Lagally ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Lagally (* 1937), deutscher Informatiker und Hochschullehrer 

 Ulrich Lagally (* 1945), deutscher Geologe und Autor 

Sonstiges:
 Mount Lagally, Berg im Grahamland, Antarktika